Az 1960. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a svájci Yvonne Rüegg nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1960. évi téli olimpiai játékokon